

Finlandia 
 Chiesa dello Spirito Santo – Oulu

Francia 
 Chiesa dello Spirito Santo – Parigi

Georgia 
 Chiesa dello Spirito Santo – Batumi

Germania 
 Chiesa dello Spirito Santo – Heidelberg
 Chiesa dello Spirito Santo – Monaco di Baviera

Italia 
 Basilica dello Spirito Santo – Napoli
 Chiesa dello Spirito Santo – Alcamo
 Chiesa dello Spirito Santo – Albana
 Chiesa dello Spirito Santo – Allai
 Chiesa dello Spirito Santo – Casal di Principe
 Chiesa dello Spirito Santo – Castellammare di Stabia
 Chiesa dello Spirito Santo – Chiusini
 Chiesa dello Spirito Santo – Cortona
 Chiesa dello Spirito Santo – Duino
 Chiesa dello Spirito Santo – Grugliasco
 Chiesa dello Spirito Santo – Ischia
 Chiesa dello Spirito Santo – Maggiora
 Chiesa dello Spirito Santo – Militello in Val di Catania
 Chiesa dello Spirito Santo – Nicolosi
 Chiesa dello Spirito Santo – Nulvi
 Chiesa dello Spirito Santo – Oliero, frazione di Valbrenta
 Chiesa dello Spirito Santo – Ostuni
 Chiesa dello Spirito Santo  – Palermo
 Chiesa dello Spirito Santo – Paternò
 Chiesa dello Spirito Santo – Pistoia
 Chiesa dello Spirito Santo – Prato
 Chiesa dello Spirito Santo – Ravenna
 Chiesa dello Spirito Santo – Reggio Calabria.
 Chiesa dello Spirito Santo – Sant'Antimo
 Chiesa dello Spirito Santo – Selargius
 Chiesa dello Spirito Santo – Siracusa
 Chiesa dello Spirito Santo – Torino
 Chiesa dello Spirito Santo – Torralba
 Chiesa dello Spirito Santo – Venezia
 Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani – Roma
 Vecchio nome della chiesa di San Giorgio alla Costa – Firenze

Svizzera 
 Chiesa dello Spirito Santo – Rivera (Monteceneri)

Pagine correlate
Chiesa di Santo Spirito